Het Latijnse woord voor achtervoegsel of suffix
 Een emailserverprogramma, Postfix (computerprogramma)
 in de wiskunde is postfixnotatie een manier van noteren van sommen, ook wel omgekeerde Poolse notatie. Zie Prefix- en suffixnotatie